Остин Джордж Карр (; родился 10 марта 1948, Вашингтон, Округ Колумбия) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Университете Нотр-Дам, в 1971 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Кливленд Кавальерс». Позже выступал за команды «Даллас Маверикс» и «Вашингтон Буллетс». Всего в НБА провёл 10 сезонов. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1974). Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1972). В 1971 году Карр стал лауреатом Приза Нейсмита, а также признавался баскетболистом года среди студентов по версии UPI, Associated Press и Helms Foundation. В 1980 году стал лауреатом приза имени Джеймса Уолтера Кеннеди. Один раз включался в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA (1971), а также один раз — во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA (1970). За ним в «Кавальерс» закреплён номер 34. Всего за карьеру в НБА сыграл 682 игры, в которых набрал 10 473 очка (в среднем 15,4 за игру), сделал 1990 подборов, 1878 передач, 433 перехвата и 66 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Выпускники Средней школы архиепископа Кэрролла (Вашингтон, округ Колумбия)
Баскетболисты США
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Родившиеся в Вашингтоне